Grohmann ist der Familienname folgender Personen:

 

 Anton Grohmann (1887–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Bernadette Grohmann-Németh (* 1979), österreichische Schriftstellerin, Buchautorin, Journalistin und Ärztin
 Christoph Grohmann (* 1955), deutscher Kirchenmusiker, Orgeldozent und Konzertorganist
 Dieter Michael Grohmann (* 1963), österreichischer Filmemacher und Medienkünstler
 Emil Grohmann (1856–1905), österreichischer Unternehmer
 Hans Wolff-Grohmann (1903–2000), deutscher Designer und Architekt
 Heinz Grohmann (1921–2018), deutscher Statistiker und Demograph
 Herbert Grohmann (* 1908), deutscher Mediziner und Erbbiologe
 Ingrid Grohmann (geb. Koch, 1942–2009), deutsche Archivarin und Historikerin
 Johann Christian August Grohmann (1769–1847), deutscher Philosoph, Psychologe und Rhetoriker
 Josef Grohmann (1792–1873), böhmischer Textilindustrieller
 Judith Grohmann (* 1966), österreichische Journalistin
 Katharina Grohmann (* 1987), deutsche Triathletin
 Kerstin Heinze-Grohmann (* 1968), deutsche multimedial arbeitende bildende Künstlerin
 Kurt Grohmann (1928–1974), deutscher Bildhauer in Weimar
 Manfred Grohmann (* 1953), deutscher Bauingenieur
 Marianne Grohmann (* 1969), österreichische Alttestamentlerin
 Max Grohmann (1861–1925), deutscher Schuldirektor und Sachbuchautor
 Michaela Grohmann (* 1964), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Olaf Grohmann (* 1960), deutscher Historiker, Publizist, Ausstellungsmacher, Verleger und Fotograf
 Patricia Grohmann (* 1990), deutsche Volleyballspielerin
 Paul Grohmann (1838–1908), österreichischer Alpinist
 Peter Grohmann (* 1937), deutscher Autor
 Reinhold Grohmann (1877–1915), deutscher Maler
 Robert Grohmann (1854–1907), österreichischer Industrieller
 Sabine Grohmann (* 1961), Präsidentin des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr
 Theodor Grohmann, seit 1909 Edler von Hohenwidim (1844–1919), böhmischer Großindustrieller, Großgrundbesitzer, Handelskammerrat und Mäzen
 Tim Grohmann (* 1988), deutscher Ruderer
 Will Grohmann (1887–1968), deutscher Kunsthistoriker und Kunstkritiker

Grohmann steht für:
 Tesla Grohmann Automation, Maschinenbauunternehmen

Siehe auch:
 Groman
 Gromann
 Krohmann
 Kromann